Vännerna kan syfta på:

 Vännerna eller Vänner – en målning av Hanna Pauli
 Vännerna (1958) – en fransk film
 Vännerna (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1971
 Vännerna (2014) – en svensk film

Se även 
 Vännernas samfund, ofta benämnt kväkarna